Добролю́бов (Добролюбова) — русская фамилия.

Добролюбов 
 Добролюбов, Александр Михайлович (1876—1945?) — русский поэт-символист.
 Добролюбов, Василий Иванович (1831—1880) — российский финансист, дядя Н. А. Добролюбова.
 Добролюбов, Игорь Михайлович (1933—2010) — белорусский советский кинорежиссёр, актёр, педагог и сценарист.
 Добролюбов, Иоанн Васильевич (1838—1905) — священник, рязанский историк.
 Добролюбов, Кирилл Петрович (1904—1957) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861) — русский литературный критик, публицист, революционный демократ.
 Добролюбов, Николай Алексеевич (1875—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Добролюбов, Сергей Анатольевич (род. 1958) — специалист в области гидрометеорологии и океанографии, член-корреспондент РАН (2006).

Добролюбова 
 Добролюбова, Мария Михайловна (1880—1906) — российский педагог, сестра милосердия, революционер.
  (1891—1972) — советский учёный, геолог и палеонтолог.

См. также 
 Добролюбово
 Добролюбовка
 Добролюбский